Домнино — деревня в Южском районе Ивановской области, входит в Хотимльское сельское поселение.

Расположена в лесистой местности в левобережье Тезы в 18 км к северо-западу от города Южа, в 35 км к юго-востоку от Шуи и в 58 км от Иваново.

Через деревню проходит местная автодорога, выходящая на западе к селу Клочково (на Шую), и на востоке к селу Преображенское (на Южу, Палех).

Население занято сельским хозяйством.

Примечания 

Населённые пункты Южского района